Rautavaara puede referirse a:
 Rautavaara, un municipio de Finlandia
 Einojuhani Rautavaara (1928-2016), un compositor finlandés
 Tapio Rautavaara (1915-1979), un deportista, cantante y actor de cine finlandés.